Боболице ():

 Боболице — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Кошалинский повят.
 Боболице — гмина (волость) в Польше, входит в Кошалинский повят, Западно-Поморское воеводство.
 Боболице — старинный замок в Польше.